Синтия () — личное женское имя греческого происхождения. Произошло от  (Kynthía), что буквально означает  с горы Кинф () на острове Делос. Изначально служило эпитетом греческой богини Артемиды, которую иногда называли «Кинфия», потому что, согласно легенде, она родилась на горе Кинф (Cynthus).

Краткая форма — Синди (, ).

Носители 
 Синтия Албриттон
 Синтия Ротрок
 Синтия Фануф

Женские имена